

Geografia 
 Delfim Moreira – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Persone 
 José Carlos Delfim – calciatore portoghese
 José Delfim – ex calciatore portoghese